Alberto Fernández (teljes nevén Alberto Ángel Fernández Pérez  argentin politikus, 2019. december 10. óta az ország elnöke.

Jegyzetek

1959-ben született személyek
Argentin politikusok
Élő személyek
Buenos Aires-iek